Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса — социальная программа действующая в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, направленная на помощь населению Донбасса проживающего на территории подконтрольной Украине путём оказания социальных и административных услуг, а также развития и укрепления культурных, гуманитарных, профессиональных связей.

Направления 
Согласно заявлениям руководителей ЛНР и ДНР Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса имеет несколько направлений:
 Здравоохранение.
 Оказание специализированной медицинской помощи (лапароскопические операции, чрескожно-чреспечёночная холангиостомия, внутриартериальная химиотерапия, противоопухолевая лекарственная терапия и лучевая терапия, в том числе и с применением радиомодификаторов) мирному населению с онкологическими патологиями проживающему не только в районах Донбасса, находящихся под контролем Украины но и гражданам других областей Украины  специализированной медицинской помощи. 
 Профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний в период беременности, родов и послеродовом периоде, наблюдение и лечение новорождённого, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.
 Образование
 Предоставление бесплатного школьного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья из районов Донбасса.
 Приём абитуриентов из Украины для обучения на бюджетной основе в 7 образовательных учреждений высшего образования и 68 образовательных учреждений среднего профессионального образования, с предоставлением общежитий и стипендии (исходя из успеваемости студента).
 Культура
 Соревнования и спортивные мероприятия по тяжёлой и лёгкой атлетике, индивидуальным и командным видам спорта. 
 Культурные мероприятия — театральные, художественные конкурсы, творческие вечера и встречи.
 Дни открытых дверей в центрах народного творчества, культуры, художественных и краеведческих музеях.  
 Социальная помощь
 Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам шахтёрского труда.
 Оказание социальной помощи людям которые оказались в трудной жизненной ситуации: семьям воспитывающих ребёнка-инвалида; многодетным семьям имеющих трёх и более детей; семьям воспитывающих детей сирот и детей, лишённых родительской опеки и попечительства; инвалидам I, II, III группы, инвалидам с детства; гражданам, имеющих тяжёлые хронические заболевания; малоимущим и пожилым одиноким людям.
 Экологическая безопасность
 Совместное инспектирование представителями Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики, Молодёжной общественной организации «Молодёжь за мир», Международного комитета Красного Креста и представителями Украины химически опасных производств, расположенных в долине реки Северский Донец: Рубежанский казенно-химический завод «Заря» ООО «НВП «Заря», ЧАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ», ЧАО «ЛИНИК».

Результаты 
По прошествии в Луганском республиканском клиническом онкологическом диспансере прошли лечение 800 онкологических больных пациентов, проживающих на территории Луганской области подконтрольной Украине, перинатальные центры ЛНР за полгода помогли более 100 роженицам из подконтрольных Киеву районов Луганщины. Учебные заведения приняли 695 заявлений от абитуриентов на обучение в ВУЗах Луганской Народной Республики. Также в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса за помощью в ОО «Милосердие» обратилось более 700 социально незащищённых жителей ЛНР и подконтрольных Украине территорий Луганщины.
На горячую линию Министерства труда и социальной политики Луганской Народной Республики поступило более 1300 звонков от ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других социально незащищённых категорий граждан, проживающих по обе стороны линии разграничения. 

Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции 7 апреля 2021 года сообщил, что порядка 80 тысяч человек с территории Донецкой области, подконтрольной Украине, за 4 года действия программы получили поддержку и помощь по разным направлениям.

Оценки 
По заявлению уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой., представитель ОБСЕ, координатор подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Тони Фриш, одобрил предложенную самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) программу по воссоединению народа Донбасса.

Сенатор Совета Федерации России Юрий Воробьёв назвал программу важный путём к нормализации обстановки в регионе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Донецкая Народная Республика
Луганская Народная Республика